Een verkeersweg:
 N963 (België)
 N963 (Nederland), zie Provinciale weg 963

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing